Шазе́-сюр-Арго́, Шазе-сюр-Арґо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 70 км на північний схід від Нанта, 30 км на північний захід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 388 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1065,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шазе-сюр-Арго на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шазе-сюр-Арго на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара